Соревнования проходили среди 8 женских команд в период с 21 сентября по 1 октября и среди 12 мужских команд с 20 сентября по 1 октября 1988 года в рамках XXIV Летних Олимпийских игр.

Медалисты

Страны

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B»

Турнир за 5—8 места

Финальный турнир

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11 место 
Япония — США 27:24

за 9 место 
Испания — Алжир 21:15

за 7 место 
ГДР — Исландия 31:29

за 5 место 
Швеция — Чехословакия 27:18

за 3 место
Югославия — Венгрия 27:23

Финал

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в гандболе
Гандбол в Республике Корея